Il doppio  dello  Slovak Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jan Hájek e Lukáš Lacko erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Philipp Marx e Florin Mergea.

Lukáš Dlouhý e Michail Elgin hanno battuto in finale Marx e Mergea 6–7(5–7), 6–2, [10–6].

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (quarti di finale)

  Lukáš Dlouhý /  Michail Elgin (Campioni)
  Ivan Dodig /  Mate Pavić (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Slovak Open 2012